Литорал може да се отнася за:
 Литорал (Камерун), регион на Камерун
 Литорал (департамент), депаратамент в Бенин
 Литорал (провинция), провинция на Екваториална Гвинея
 Литорал (окръг), окръг в кантона Ньошател, Швейцария
 Литорална зона

Пояснителни страници